Gle Rambong kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Gle Rambong (berg), Aceh, 
 Gle Rambong (kulle i Indonesien, lat 5,19, long 96,06), Aceh, 
 Gle Rambong (kulle i Indonesien, lat 5,06, long 95,40), Aceh, 

Robotskapade Indonesienförgreningar